Pallene () steht für:

 Pallene (Tochter des Alkyoneus) (auch ), eine Tochter des Giganten Alkyoneus
 Pallene (Tochter des Sithon), eine Tochter des thrakischen Königs Sithon und der Nymphe Mendeis
 Pallene (Demos), ein attischer Demos (Teil der Stadt Athen) im antiken Griechenland
 in der Antike der westlichste „Finger“ der griechischen Halbinsel Chalkidike, siehe Kassandra (Halbinsel)
 Pallene (Gattung), in der Biologie eine Gattung der Asselspinnen
 Pallene (Mond), ein Mond des Saturn

Siehe auch:
 Pallini